Чемпионат Македонии по футболу 2015/2016 — 24-й сезон главного футбольного первенства Македонии. Он начался 9 августа 2015 года и закончился в мае 2015 года. Чемпионский титул защитил клуб «Вардар».

Клубы-участники 
В турнире приняло участие 10 клубов.
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Пелистер» и «Тетекс». На их место пришли «Шкупи» и «Младост»

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Первый этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за сохранение места в Лиге

Ссылки 
 Официальный сайт Македонской федерации футбола 

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония